Všetaty est un toponyme qui peut désigner :

Všetaty, une commune du district de Mělník, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Všetaty, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie